Жиньї́, Жіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 80 км на північний захід від Діжона, 55 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Жиньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жиньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна